Manuel I de Portugal, rei de Portugal
 Manuel I Comnè, emperador romà d'Orient